Adolf Furtwängler (1853-1907) – archeologo e storico dell'arte tedesco
 Andreas Furtwängler (1944) – numismatico e archeologo tedesco, figlio del direttore d'orchestra Wilhelm e nipote dell'archeologo Adolf
 Florian Furtwängler (1935-1992) – regista cinematografico, attore e sceneggiatore tedesco
 Maria Furtwängler (1966) – attrice, personaggio televisivo e medico tedesca
 Wilhelm Furtwängler (1886-1954) – direttore d'orchestra e compositore tedesco, figlio di Adolf